Monze steht für:

 Monze (Aude), Gemeinde im französischen Département Aude
 Monze (Sambia), Stadt in Sambia
 Monze (Distrikt), Verwaltungsbezirk in der Südprovinz Sambias

 Kap Monze, Kap an der Küste der pakistanischen Provinz Sindh